Il doppio del torneo di tennis Hyderabad Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Elena Lichovceva e Iroda Tulyaganova che hanno battuto in finale Evgenija Kulikovskaja e Tat'jana Puček 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Elena Lichovceva /  Iroda Tulyaganova (campionesse)
 Wynne Prakusya /  Angelique Widjaja (primo turno)

 Evgenija Kulikovskaja /  Tat'jana Puček (finale)
 Jelena Kostanić /  Katalin Marosi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2003